De Beker van Finland 1999 (Fins: Suomen Cup) was de 45ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 30 oktober met de finale in het Olympiastadion in Helsinki. FC Jokerit won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door Jaro Pietarsaari met 2-1 te verslaan.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 1999
Fins voetbalelftal in 1999

1999
Finland